FK Tauras Šiauliai, un club lituanien de football
Tauras Šiauliai, un club lituanien de handball